Bamun bezeichnet:

 Bamun, eine westafrikanische Volksgruppe in Kamerun 
 Bamun (Sprache), eine afrikanische Sprache (in Kamerun)
 Bamun-Schrift, eine autochthone afrikanische Schrift für die Bamum-Sprache
 Königreich Bamun, ein Staat in Deutsch-Kamerun
 alternativer Name der Stadt Foumban in Kamerun